Le  sono dei kaijū, sono mantidi religiose giganti.

Aspetto
Kamacuras è una mantide religiosa di enormi dimensioni. Ha un colorito marrone. Ha degli artigli seghettati e delle fauci irte di zanne. Nel film del 2004, Godzilla: final wars, è provvista di antenne e gli artigli non sono più seghettati. Inoltre in questo film è molto più piccola e vola più velocemente; è anche in grado di mimetizzarsi .

Storia
Nel film Il figlio di Godzilla, tre Kamacuras prendono di mira un misterioso uovo gigante. Questo si schiude e dà alla luce Minilla, che viene attaccata dalle mantidi; ma all'improvviso entra in scena Godzilla che ne uccide due, mentre la terza scappa. Questa, qualche settimana dopo, incontra Minilla su un ghiacciaio e insieme cercano di scapparvi ; ma entrambi vengono catturati dal ragno Kumonga. A differenza di Minilla che riesce a scappare, la mantide viene uccisa da Kumonga.
Ne La vendetta di Godzilla sono viste vivere su Monster Island.

Nel 2004 un esemplare di Kamacuras viene controllato mentalmente degli alieni Xiliens, che le fanno distruggere Parigi ma, ad un certo punto, la mantide viene attaccata da Godzilla, che la uccide infilzandola con un palo della luce.

Filmografia
Il figlio di Godzilla (1967)
La vendetta di Godzilla (1969)
Godzilla: Final Wars (2004)

Personaggi di Godzilla
Toho Kaiju
Insetti immaginari
Mutanti immaginari